Левендаль — фамилия:

 Левендаль, Карл Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 5315; 1 декабря 1835.
 Левендаль, Лаврентий Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 7033; 4 декабря 1843.
 Левендаль, Роман Николаевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 4514; 18 декабря 1830.
 Левендаль, Ульрих Фридрих Вольдемар (1700—1755) — военачальник, генерал-аншеф российской армии (1740), маршал Франции (1747).

См. также 

 Левенталь